It's a Beautiful Day, grupo musical norte americana formada em São Francisco em 1967
 It's a Beautiful Day, primeiro álbum do grupo acima, lançado em 1969
 "It's a Beautiful Day (canção)", obra de 1979 do grupo The Beach Boys
 "It's a Beautiful Day", canção de Sarah Brightman, do álbum Harem de 2003
 "Beautiful Day", canção de 2000 da banda de rock irlandesa, U2, do álbum All That You Can't Leave Behind
 "It's a Beautiful Day", canção de 1995 da banda britânica, Queen, do álbum Made in Heaven
 "It's a Beautiful Day Today", canção de 1969 da banda americana, Moby Grape, do álbum Moby Grape '69

Ver também 
 Beautiful Day (desambiguação)

Desambiguação